Rozseč est un toponyme qui peut désigner :

Rozseč, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Rozseč, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Rozseč nad Kunštátem, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie